Джэми Брукс (; род. 4 июня 1982, Гулль) — британская .

На 2011 год снялась в 213 фильмах.

Премии и номинации 
 2006 AVN Award номинация — за лучшую сцену орального секса (вместе с Брайаном Шурвудом (Brian Surewood)) — Ass Quake
 2007 UK Adult Film and Television Awards победа — лучшая актриса в анальной сцене — Cream Bunz

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы Великобритании
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами